Седамнаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 4. децембра 1982. у Понтрезини у Швајцарској а завршена је 20. марта 1983. у Фурану у Јапану. Победници у укупном поретку су били Фил Мер и Тамара Макини обоје из САД. Ово је била прва сезона у којој су одржане трке у супервелеслалому.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 37 трка.

Слалом

Велеслалом 

* Такмичења у супервелеслалому су се бодовала за поредак у такмичењу велеслалома.

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 30 трка.

Слалом

Велеслалом 

* Такмичења у супервелеслалому су се бодовала за поредак у такмичењу велеслалома.

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1982.
Алпско скијање у 1983.